No Love (film), een film uit 1991
 No Love (Joan Armatrading), een lied van Joan Armatrading uit 1981
 No Love (I'm Not Used to), een lied van Kevon Edmonds uit 1999
 No Love (Eminem), een lied van Eminem in samenwerking met Lil Wayne uit 2010
 No Love (August Alsina), een lied van August Alsina in samenwerking met Nicki Minaj uit 2014
 No Love (Lucky J), een lied van Lucky J uit 2016
 No love (Kempi), een lied van Kempi in samenwerking met Anouk uit 2018
 No Love (Dinos), een lied van Dinos in samenwerking met Marie Plassard uit 2019
 No love (Josylvio), een lied van Josylvio in samenwerking met Frenna uit 2019
 No Love (Ant Wan), een lied van Ant Wan uit 2021
 No Love (Benny Jamz, Gilli & Kesi), een lied van Benny Jamz, Gilli & Kesi in samenwerking met B.O.C. uit 2021
 No Love (Summer Walker & SZA), een lied van Summer Walker & SZA uit 2021
 No Love (D1ma), een lied van D1ma uit 2022
 No Love (Luchè), een lied van Luchè in samenwerking met Coco uit 2022